Категория А 2004/2005 () — 42-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 августа 2004 года и закончился 22 мая 2005 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первая лига Турции 2004/05 на сайте tff.org 
 Первая лига Турции 2004/05 на сайте mackolik.com 
 Первая лига Турции 2004/05 на сайте rsssf.com 

2004/2005
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2004 году
Спорт в Турции в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005